!? (Восклицательный и вопросительный знак, в Юникоде U+2049, блок «Основная пунктуация») может означать:
 !? — знак препинания, обозначающий удивление, усиленный вопросительный знак. По правилам русской типографики сначала ставится вопросительный знак.
 !? — обозначение «хода, заслуживающего внимания» в шахматной нотации.

Ссылки